Bassewitz-Levetzow ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard von Bassewitz-Levetzow (1846–1899), deutscher Majoratsherr und Parlamentarier
 Carl von Bassewitz-Levetzow (1855–1921), deutscher Staatsminister des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin
 Werner Graf von Bassewitz-Levetzow (1894–1964), deutscher Offizier, zuletzt Kapitän zur See im Zweiten Weltkrieg